Venom (englisch „Tiergift“) steht für:
 De Havilland DH.112 Venom, britisches Jagdflugzeug
 Dodge Venom, Sportwagen-Konzeptfahrzeug von Dodge

Kultur:
 eine fiktive Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Venom
 Venom (1971), britischer Spielfilm von Peter Sykes (1971)
 Originaltitel von Die schwarze Mamba, britischer Spielfilm von Piers Haggard (1981)
 Originaltitel von Venom – Biss der Teufelsschlangen, US-amerikanischer Spielfilm von Jim Gillespie (2005)
 Venom (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Ruben Fleischer (2018)
 Venom (Album), Studioalbum der Band Bullet for My Valentine aus dem Jahr 2015
 Venom (Band), britische Metal-Band
 Venom Inc., britische Metal-Band
 Venom (Lied), Lied des Rappers Eminem aus dem Jahr 2018

Unternehmen:
 TKH Venom Services, britischer Automobilhersteller
 Venom Cars, britischer Automobilhersteller
 Venom Cars (Südafrika), südafrikanischer Automobilhersteller
 Venom Games, Computerspielentwickler

Siehe auch: